Кабьянка () — итальянская фамилия. Носители:

 Кабьянка, Джулио (1923—1961) — итальянский автогонщик.
 Кабьянка, Франческо (1666—1737) — итальянский скульптор.